

Geografia
 North Wingfield – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Derbyshire
 South Wingfield – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea del Derbyshire

Persone
 Cecil Wingfield-Stratford (1853-1939) – calciatore inglese, di ruolo attaccante
 Charlotte Ashley Wingfield (1996) – velocista maltese di origini inglesi
 Christopher Wingfield Morrison in arte Mink (...) – regista e fumettista inglese
 Dontonio Wingfield (1974) – ex cestista statunitense
 Edward Maria Wingfield (1550-1631) – militare, navigatore e politico inglese
 Peter Wingfield (1962) – attore e medico gallese
 Walter Clopton Wingfield (1833-1912) – militare, inventore e tennista britannico